Такмичње у седмобоју у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 14. и 15. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, одбранила је Антоанета Нана Ђиму Ида из Француске.

Земље учеснице 
Учествовале су 24 седмобојке из 15 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих у седмобоју у женској конкуренцији 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествале су ЕП.

Освајачи медаља

Квалификациона норма

Сатница

Резултати

100 метара препоне   
Ветар: 1. група +0,4 м/с, 2. група +0,6 м/с, 3. група +0,2 м/с

Скок увис

Бацање кугле 
,

200 метара 
Ветар:Група 1: −0,8, Група 2: −0,2, Група 3: −0,5 м/с.

Скок удаљ

Бацање копља

800 метара

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Седмобој на Европском првенству у атлетици на отвореном